De La Souchère est un nom notamment porté par :

Patronyme 
 Jérôme de la Souchère (1508-1571), est un cardinal français ;
 Marie-Christine de La Souchère (née en 19??), auteure française ;
  (1888-1977), archéologue français.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme